Йегон — кенийская фамилия. Известные носители:

 Йегон, Гилберт (род. 1988) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Йегон, Даниэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Йегон, Кибет — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Йегон, Уильям — кенийский бегун на длинные дистанции.